Stoecklin est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
  (1907-2002), historien et médiévaliste régional suisse ;
  (1894-1931), écrivaine et artiste suisse ;
 Stéphane Stoecklin (1969-), handballeur français ;
 Niklaus Stoecklin (1896-1982), peintre et graphiste suisse ; 
 , entraîneur américain de baseball. 

Patronyme germanique